Mok-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Mok-dong, Daejeon, stadsdel i Daejeon, 
 Mok-dong, Seoul, stadsdel i Seoul,